Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Regionalliga von 1994 bis 2000. Die damals dritthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in vier Staffeln unterteilt. Vor der Saison 1994/95 wurden die zehn Oberligen, die den bisherigen Unterbau zur 2. Bundesliga bildeten, als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Um einen verbesserten Unterbau mit höherer Leistungsdichte für den Profibereich zu schaffen, beschloss der DFB 1993 die Wiedereinführung der Regionalligen als dritthöchste Spielklasse zur Saison 1994/95. Zwischen 1994 und 2000 wurde die Regionalliga in vier Spielklassen gespielt, daraus resultiert die Regionalliga Nord, die Regionalliga Nordost, die Regionalliga Süd und die Regionalliga West/Südwest. Die Tabelle ist nach der 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt, in der Saison 1994/95 wurde nach der 2-Punkte-Regel gespielt.

Die Tabellen umfassen 4 derzeitige Bundesligisten, 9 Zweitligisten, 10 Drittligisten, 35 Viertligisten, 19 Fünftligisten, 14 Sechstligisten, 8 Siebtligisten, 6 Achtligisten, 2 Neuntligisten, 1 Zehntligisten, 3 Elftligisten, 17 inzwischen aufgelöste Vereine und 4 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.

Regionalliga Nord 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994–2000
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 1994–2000
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2 A)(siebtklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="08" | Kreisliga Celle (Staffel 1)(achtklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 1994/95, 1997–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Süd) || 1994–96, 1997–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niedersachsen(Staffel Weser-Ems/Lüneburg)(fünftklassig) || 1994–99
 || data-sort-value="99" | 2008 aufgelöst  || 1994–97, 1998–2000
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 3)(siebtklassig) || 1994–99
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord)  || 1995–2000
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1996–98
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1994–96, 1998–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niedersachsen(Staffel Hannover/Braunschweig)(fünftklassig) || 1997–2000
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1995/96, 1998–2000
 || data-sort-value="99" |2003 aufgelöst  || 1994/95, 1996–98, 1999/00
 || data-sort-value="99" | 2015 aufgelöst  || 1997–2000
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1)(siebtklassig) || 1994–96, 1997/98
 || data-sort-value="99" | 2013 aufgelöst  || 1994–97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 1995–97, 1999/00
 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 6)(siebtklassig) || 1994–97
 || data-sort-value="08" | Kreisliga Hannover (Staffel 6)(achtklassig) || 1996–99
 || data-sort-value="99" | 2002 aufgelöst  || 1995–98
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2000
 || data-sort-value="99" | 2012 aufgelöst  || 1994/95, 1999/00
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord (Gruppe Nord) || 1996/97
 || data-sort-value="07" | Landesliga Schleswig-Holstein(Staffel Süd)(siebtklassig) || 1994/95

Regionalliga Nordost 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1994–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1994–2000
 || data-sort-value="99" | 2011 aufgelöst || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994–98
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1995–2000
 || data-sort-value="99" | 2016 aufgelöst  || 1994–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994–97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1996–99
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1996–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994/95, 1998–2000
 || data-sort-value="99" | 2014 aufgelöst || 1994–99
 || data-sort-value="06" | Berlin-Liga(sechstklassig) || 1994–98
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1997–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 1994–98
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1997–2000
 || data-sort-value="99" | 2004 aufgelöst  || 1998–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994–96, 1999/00
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1995–98
 || data-sort-value="07" | Landesklasse Sachsen (Staffel Ost)(siebtklassig) || 1998–2000
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1994–96
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 1994–96
 || data-sort-value="99" | 1998 aufgelöst  || 1995–97
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1999/00
 || data-sort-value="07" | Landesliga Berlin (Staffel 2)(siebtklassig) || 1999/00
 || data-sort-value="99" | 1998 aufgelöst  || 1994/95
 || data-sort-value="06" | Berlin-Liga(sechstklassig) || 1998/99
 || data-sort-value="06" | Berlin-Liga(sechstklassig) || 1994/95
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 1997/98
 || data-sort-value="06" | Berlin-Liga(sechstklassig) || 1996/97

Regionalliga Süd 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1995–2000
 || data-sort-value="09" | Kreisliga A Enz/Murr (Staffel 2)(neuntklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest  || 1994–98
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1994–98, 1999/00
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1994–97
 || data-sort-value="09" | Kreisliga A Fulda(neuntklassig) || 1996–2000
 || data-sort-value="11" | Kreisklasse C Karlsruhe (Staffel 1)(elftklassig) || 1996–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1994/95, 1997–99
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994/95, 1997–2000
 || data-sort-value="08" | Kreisoberliga Schwalm/Eder(achtklassig) || 1995–99
 || data-sort-value="05" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 1994–96
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 1997–2000
 || data-sort-value="99" | 2019 aufgelöst  || 1994–97
 || data-sort-value="99" | 1998 aufgelöst  || 1994–98
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1997–99
 || data-sort-value="99" | 2004 aufgelöst || 1996–99
 || data-sort-value="10" | A-KlasseErlangen-Pegnitzgrund (Staffel 2)(zehntklassig)  || 1994–96
 || data-sort-value="08" | Kreisoberliga Offenbach(achtklassig) || 1994–97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1998–2000
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 1998–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1998–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1995/96, 1998–2000
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1996/97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1994/95
 || data-sort-value="06" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost 2)(sechstklassig) || 1996/97, 1999/00
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1999/00
 || data-sort-value="08" | Kreisliga München (Staffel 1)(achtklassig) || 1994/95, 1999/00
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1995/96
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1995/96
 || data-sort-value="08" | Bezirksliga Neckar/Fils(achtklassig) || 1997/98
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Hessen (Staffel Süd)(sechstklassig) || 1994/95

Regionalliga West/Südwest 
 !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1994–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord) (fünftklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1995–2000
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1994–2000
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1994–99
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1994–99
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1996–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord) (fünftklassig) || 1994–2000
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1994–96, 1997/98, 1999/00
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1995–99
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1995–98
 || data-sort-value="05" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 1997–2000
 || data-sort-value="06" | Westfalenliga (Staffel 1)(sechstklassig) || 1994–99
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord) (fünftklassig) || 1995/96, 1997–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 1996/97, 1999/00
 || data-sort-value="07" | Landesliga Südwest (Staffel West)(siebtklassig) || 1994–97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1996/97, 1998–2000
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 1994–97
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1994–96, 1997/98
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1998–2000
 || data-sort-value="06" | Landesliga Niederrhein (Gruppe 3)(sechstklassig) || 1996–99
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2000
 || data-sort-value="99" | 2000 aufgelöst  || 1995/96, 1999/00
 || data-sort-value="06" | Saarlandliga(sechstklassig) || 1994–96
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1994/95
 || data-sort-value="11" | Kreisliga C Bochum (Staffel 4)(elftklassig) || 1994–96
 || data-sort-value="06" | Landesliga Mittelrhein (Staffel 2)(sechstklassig) || 1996–98
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1999/00
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 1999/00
 || data-sort-value="98" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1999/00
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 1999/00
 || data-sort-value="06" | Verbandsliga Südwest (Staffel 1)(sechstklassig) || 1999/00
 || data-sort-value="99" | 2010 aufgelöst  || 1994/95
 || data-sort-value="11" | C-Klasse Rhein-Mittelhaardt(Staffel West) (elftklassig) || 1994/95
 || data-sort-value="06" | Rheinlandliga(sechstklassig) || 1994/95

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Regionalliga